Il toponimo Santo Domingo de Silos può riferirsi a diverse località:

Santo Domingo de Silos, comune della Colombia nel Dipartimento di Norte de Santander
Santo Domingo de Silos, comune della Spagna nella Provincia di Burgos